2 miejscowości w Polsce: 
 Boruszyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lipinki Łużyckie 
 Boruszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo